Wichrów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Wichrów (Łęczyca) in der Woiwodschaft Łódź
 Wichrów (Kostomłoty) (Weicherau) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wichrau in der Woiwodschaft Oppeln